«Строкаті розповіді» — телеекранізація спектаклю Ленінградського театру комедії в постановці і декораціях Миколи Акімова, знята у 1961 році.

Сюжет 
Чергова легендарна постановка ленінградського театру перенесена на екран. Фільм знятий за мотивами оповідань Антона Павловича Чехова. Кіноверсія нітрохи не менш захоплива, ніж самі літературні твори, вона розповість про моменти з життя простих і не дуже громадян Великої Імперії, яка вже давно покоїться з миром у віках.

Посилання 

Фільми СРСР 1961